Пшибернув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Голенювский повят, Западно-Поморское воеводство. Население — 5181 человек (на 2013 год).

Примечания

Ссылки 

Гмины Западно-Поморского воеводства